EGS est un sigle qui peut signifier :
 El Goonish Shive, un webcomic anglophone ;
 European Geophysical Society (en français, Union européenne des géosciences) ;
, un système géothermique stimulé.
EpicGames Store, une plate-forme de distribution de jeux vidéo en ligne.
Eiffage Global Services, un groupe de construction et de concession français.

EGS est un code qui peut signifier :
 Aéroport d'Egilsstaðir, en Islande, selon le code IATA.